ulga paszportowa
 ulga podatkowa

Zobacz też: Kanał Ulgi